Triaenops menamena een diersoort die onterecht de naam Triaenops rufus kreeg toegewezen.
 Driebladvleermuis een diersoort met als synoniem Triaenops rufus.